Ви́кстрём () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 Викстрём, Аксель (1907—1976) — шведский лыжник.
 Викстрём, Бьёрн (род. 1963) — финский лютеранский епископ.
 Викстрём, Виктор Гуго (псевдоним Кристер Сван; 1856—1907) — шведский писатель, поэт, драматург, журналист.
 Викстрём, Волмар (1889—1957) — финский борец.
 Викстрём, Габриэль (род. 1985) — шведский политический деятель, член Социал-демократической партии Швеции, министр народного здоровья, здравоохранения и спорта Швеции.

 Викстрём, Йон (род. 1931) — архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии (1982—1998).
 Викстрём, Рольф (1912—1941) — участник норвежского анифашистского движения Сопротивления и профсоюзный деятель.
 Викстрём, Томас (род. 1969) — шведский оперный певец.
 Викстрём, Урсула (род. 1980) — финская гольфистка.
 Викстрём, Эмиль (1864—1942) — финский скульптор.

См. также 
 Викстрем